Mukson Kuka (Palikir, 1992. Május 21. –) mikronéziai válogatott labdarúgó.

Pályafutása 
Mikson Kuka 2015-ben kapta meg  a behívót a Mikronéziai U23-as labdarúgó-válogatottba és Tahiti ellen meg kapta a csapatkapitányi karszalagot. Viszont a válogatott azon a meccsen 30-0-ra kikapott.

Mérkőzései a válogatottban

Források

 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Labdarúgóhátvédek